Балыга-Суох — топоним (тип:лимноним) в России якутского происхождения.

 Балыга-Суох — озеро в правобережье р. Матта, координаты 61°47'	126°25'
 Балыга-Суох — озеро	в правобережье р. Кенгкеме, координаты	62°50'	129°01'
 Балыга-Суох — озеро	левобережье р. Дюэдесинде, южнее истока р. Хоту-Суоракы, координаты	67°44'	125°01'
 Балыга-Суох — озеро на юго-западе Колымской низменности, левобережье р. Большая Чукочья, координаты	68°53'	155°28'
 Балыга-Суох — озеро на правом берегу р. Малая Быстрая, координаты	69°02'	155°10'
 Балыга-Суох — озёра	в левобережье р. Селеннях, координаты	68°59'	138°27'
 Балыга-Суох — озеро	в левобережье р. Буор-Юрях, координаты	69°36'	132°09'
 Балыга-Суох — озеро	на левом берегу р. Бюгюех-Сян, координаты	68°12'	153°18'
 Балыга-Суох — озеро	на правом берегу нижнего течения р. Бюгюех-Сян, координаты	68°22'	153°55'